észak-koreai labdarúgó, a  SC kapusa.

Jegyzetek 

1990-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek